Орлиноклювый колибри () — птица семейства колибри.

Описание 

Длина тела составляет 13,5 см. Телосложение мускулистое и крепкое. Верхняя часть тела блестяще тёмно-зелёная, нижняя часть тела с широкими чёрными и белыми полосами. Хвост закруглён, коричневато-зелёного цвета, вершины рулевых перьев окрашены в белый цвет, подхвостье яркого оранжево-охряного цвета. Клюв длиной примерно 3 см, изогнут книзу почти на 90 °. Подклювье жёлтое.

Распространение 
Область распространения вида охватывает Колумбию, Коста-Рику, Эквадор, Панаму и Перу. В 2006 году один экземпляр был пойман в Венесуэле. Орлиноклювый колибри населяет подлесок тропического дождевого леса, вторичные леса и опушки леса на высоте до 2100 м над уровнем моря.

Образ жизни 
Полёт медленный, со слышимыми взмахами крыльев. Питается преимущественно нектаром геликоний, Columnea (из семейства геснериевые) и Centropogon (из семейства колокольчиковые). Во время зондирования кроны цветков птица часто крепко цепляется за растения. Кроме того, она собирает также насекомых со стволов и ветвей деревьев. Как все колибри самка кладёт 2 яйца и самостоятельно высиживает кладку.

Подвиды 
Выделяют три подвида, имеющих небольшие морфологические отличия:
 Eutoxeres aquila salvini — Коста-Рика до запада Колумбии.
 Eutoxeres aquila heterura — западные Анды от юго-запада Колумбии до запада Эквадора.
 Eutoxeres aquila aquila — восточные Анды от Колумбии до севера Перу.

Примечания 

Животные, описанные в 1847 году
Колибри
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки